2 Tone — музыкальный жанр, созданный в Англии в конце 1970-х годов слиянием элементов ска, панк-рока, регги, рокстеди и новой волны. 2 Tone классифицируют как вторую волну ска и считают предшественником третьей волны музыки ска 1980-х и 1990-х.

История 
Звучание 2 Tone выработали молодые музыканты из Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, Англия, которые росли на Ямайской музыке 1960-х. На их музыке отразилось влияние ска, регги и Rocksteady, панк-рока и Новой волной. Группы The Specials, The Selecter, The Beat, Madness, Bad Manners и The Bodysnatchers являются представителями этого жанра.
 
Название «2 Tone» было придумано клавишником The Specials Джерри Даммерсом. Музыка была распространена среди скинхедов, руд-боев и некоторых поклонников движения мод-ривайвл.

Музей 
1 октября 2010 в здании университета в Ковентри был открыт Центральный музей 2-Tone; в августе 2011 он переехал в пространство 2-Tone Village в городке Сток. Он включает в себя выставочное пространство, Стену славы музыки Ковентри, кафе, сувенирный магазинчик и карибский ресторан. Многие вещи переданы музею участниками The Selecter, The Beat и The Specials.

Дополнительная литература 
 Невилл Стапле, Original Rude Boy, (Aurum Press, 2009) ISBN 978-1-84513-480-8
 Пол Уильямс You’re Wondering Now-The Specials From Conception to Reunion (Cherry Red Books, 2009) ISBN 978-1-901447-51-4
 Пит Чамберс Coventry Market in a Round About Way (Tencton Planet Publications, 2009) ISBN 978-0-9544125-7-9
 Пит Чамберс The 2-Tone Trail: The Roots of Two-tone Music (Tencton Planet Publications, 2005) ISBN 978-0-9544125-3-1
 Дэйв Томпсон Wheels Out Of Gear 2-Tone, The Specials and a World In Flame (Soundcheck Books, 2011) ISBN 978-0-9566420-2-8

Примечания

Ссылки 
 2 Tone info  — история и дискография 2 Tone
 2 Tone Tribute  — с BBC Coventry & Warwickshire
 2 Tone Collection — коллекция записей 2 Tone
 2-Tone Central — музей, кафе

Ска
Регги